Steets ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Steets (1903–1980), deutscher Generalmajor der Wehrmacht und Autor
 Silke Steets (* 1973), deutsche Soziologin